Broadwater ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Broadwater (Maryland)
 Broadwater (Montana)
 Broadwater (Nebraska)
 Broadwater (Virginia)
 Broadwater Estates (Maryland)
 Brodwater County (Verwaltungseinheit in Montana)

im Vereinigten Königreich:
 Broadwater (West Sussex)
 Broadwater Farm Bezirk im Norden Londons

in Irland:
 Broad Water Meeresarm in Donegal

in Australien:
 Broadwater (New South Wales)

Schiff
 USS Broadwater (APA-139), Schiff der US-Navy im Zweiten Weltkrieg
 HMS Broadwater (H81) ex USS Mason (DD 191) Zerstörer der Royal Navy

Personen:
 Charles Arthur Broadwater (1840–1892), US-amerikanischer Eisenbahnmagnat und Bankier
 James Broadwater, US-amerikanischer Politiker
 W. Craig Broadwater (1950–2006), US-amerikanischer Jurist
 William Broadwater († 2015), US-amerikanischer Kampfpilot und Weltkriegsveteran

Siehe auch: Broadwater Lake